Transport:
 Línia 8 del metro de Barcelona.
 Línia 8 del metro de València.
 Línia 8 del metro de París.
 Línia 8 del TRAM Metropolità d'Alacant.
 Línia 8 (Rodalies Madrid).